Pyrenulales är en ordning av svampar. Pyrenulales ingår i klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrenulales